Karl Guthe Jansky (1905-1950) – fisico statunitense e ingegnere radio .
 Hermann Guthe (1849-1936) – ebraista, linguista e teologo tedesco.